ГЕС Еурланн II HF
 ГЕС Еурланн II LF